Theodor Cramer ist der Name folgender Personen:
* Theodor Cramer (Buchhändler) (1864–1934), deutscher Buchhändler
 Theodor von Cramer-Klett (1817–1884), deutscher Kaufmann und Industrieller
 Theodor von Cramer-Klett junior (1874–1938), deutscher Industrieller und Mäzen

Siehe auch:
 Theodor Kramer